

Cinema 
D-Day – film del 2013 diretto da Nikkhil Advani

Giochi 
D-Day – videogioco
D-Day – gioco da tavolo di guerra

Guerra 
Sbarco in Normandia, detto comunemente D-Day
D-Day – termine militare anglosassone per indicare genericamente il giorno in cui si deve iniziare un'operazione di combattimento

Musica 
D-Day – EP di Kang Dae-sung del 2017
D-Day – EP di Kim Dong-han del 2018